Kubisa ist der Familienname folgender Personen:

 Johnson Kubisa (* 1972), botswanischer Leichtathlet
 Przemysław Kubisa, polnischer Chemiker
 Vladimír Kubisa (* ?), tschechischer Flughafenleiter